USS Albany je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Albany (1846) 
 USS Albany (1869) 
 USS Albany (CL-23) 
 USS Albany (CA-123)
 USS Albany (SSN-753)

Albany